Афера — ризикована, сумнівна і непристойна справа або підприємство з метою особистої наживи; синонім шахрайства

Афера — назва кількох фільмів:

 Афера (фільм, 1973) — комедія Джорджа Роя Хілла, США
 Афера (фільм, 2001) — детектив Євгена Лаврентьєва, Росія
 Афера (фільм, 2003) — кримінальний трилер Джеймса Фоулі, США

Посилання 
 Афера  //